Безуб'як — українське прізвище.

Відомі носії:
 Безуб'як Володимир Йосипович — український футбольний тренер, колишній футболіст.
 Безуб'як Тарас Михайлович — радянський та російський футбольний арбітр, колишній футболіст.